Hujia bezeichnet:

 Hujia (胡笳), chinesisches Blasinstrument
 Hujia (Heishan) (胡家镇), Großgemeinde im Kreis Heishan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Hujia (Longchang) (胡家镇), Großgemeinde der Stadt Longchang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hujia (Panshan) (胡家镇), Großgemeinde im Kreis Panshan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Hujia (Xuanhan) (胡家镇), Großgemeinde im Kreis Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hujia (Jiayin) (沪嘉乡), Gemeinde im Kreis Jiayin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Hujia (Jiutai) (胡家回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui im Stadtbezirk Jiutai in der chinesischen Provinz Jilin
 Hujia (Laoling) (胡家街道), Straßenviertel der Stadt Laoling in der chinesischen Provinz Shandong